Села:
 Новодачне — Луганська область, Алчевський район
 Новодачне — Одеська область, Подільський район